Plinius ist der Name folgender Personen:

 Plinius der Ältere (ca. 23–79 n. Chr.), römischer Historiker und Fachschriftsteller (Naturalis historia, eine enzyklopädische Naturkunde)
 Plinius der Jüngere (61/62–um 113/115 n. Chr.), Politiker und Redner, Neffe Plinius’ des Älteren, Autor einer Briefsammlung
 Marcus Plinius Diogenes, antiker römischer Toreut
 Marcus Plinius Faustus, antiker römischer Toreut

 Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799–1851), Pseudonym Plinius der Jüngere, deutscher Schriftsteller und Improvisator
 Basilius Plinius (eig. Basil Plehn oder Plöhne; ca. 1570 – um 1604), livländischer Arzt und Schriftsteller (Ruhmgesang auf Riga)
 Plinius Valerianus, angeblicher Autor des pharmazeutischen Werkes Physica Plinii 

Plinius steht für:
 Plinius (Mondkrater), benannt nach Plinius dem Älteren
 (3226) Plinius, Asteroid im Hauptgürtel, benannt nach Plinius dem Jüngeren